ФРН — це неофіційна абревіатура для Федеративної Республіки Німеччина, яка здебільшого використовується в науковому і особливо політичному контексті противаги НДР (або Східній Німеччині) протягом епохи з 1949 по 1990 роки.

Країни 
 Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) або Німеччина — сучасна країна.
 1949 — 1990: Федеративна Республіка Німеччина (ФРН), або Західна Німеччина — держава, що існувала в 1949-1990 роках, до об'єднання із Німецькою Демократичною Республікою.

Історія 
 1990: Возз'єднання Німеччини

Акроніми